Downie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dorothy G. Downie
 Dorothy Downie